Ivo Jan (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace devenu entraîneur. Il est le fils d'Ivo Jan.

Biographie

Carrière en club 

Il commence sa carrière en 1992 au HDD Olimpija Ljubljana. Il a évolué dans de nombreuses ligues en Europe comme la DEL, la SM-liiga, ou la ÖEL. Il termine sa carrière avec l'Olimpija Ljubljana en OËL.

Carrière internationale 

Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales depuis 1995. Il a terminé meilleur buteur des Championnat du monde de hockey sur glace 1995 du groupe C.

Trophées et honneurs personnels 

Championnat de Slovénie
 1994 : élu meilleur joueur.
 1998-1999 : sélectionné dans l'équipe d'étoiles.
EBEL
 2007-2008 : sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Olimpija Hertz Ljubljana||Ligue slovène ||26||13||18||31||  ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1993-1994 ||Olimpija Hertz Ljubljana||Ligue slovène ||67||40||27||67||  ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1994-1995 ||Olimpija Hertz Ljubljana||Ligue slovène ||65||39||43||82||  ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1995-1996 ||Olimpija Hertz Ljubljana||Ligue slovène ||70||45||37||82||  ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1996-1997 ||Olimpija Hertz Ljubljana||Ligue slovène || ||36||38||74||  ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1997-1998 ||Chiefs de Johnstown||ECHL ||20||3||6||9||23||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1998-1999 ||Olimpija Hertz Ljubljana||Alpenliga ||29||38||14||52||40||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1998-1999 ||Olimpija Hertz Ljubljana||Ligue slovène || ||11||13||24||  ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1999-2000 ||Olimpija Hertz Ljubljana ||Interliga ||5||5||2||7|| ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1999-2000 ||ECR Revier Löwen ||DEL ||13||1||0||1||4||   ||   ||   ||   ||  
|-
|1999-2000 ||JYP Jyväskylä ||SM-liiga ||10||0||1||1||18||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1999-2000 ||Hermes Kokkola ||Mestis ||15||7||11||18||12||3||1||1||2||0 
|-
|2000-2001 ||Skellefteå AIK ||Allsvenskan ||10||7||3||10||6||2||0||1||1||0
|-
|2000-2001 ||HK Jesenice ||Ligue slovène ||4||3||3||6||4||   ||   ||   ||   ||  
|-
|2000-2001 ||EC Klagenfurt AC ||OËL ||31||14||7||21||14||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 ||Graz 99ers ||OËL ||31||25||18||43||57||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2002-2003 ||Olimpija Hertz Ljubljana||Interliga||12||3||4||7||46||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2002-2003 ||Olimpija Hertz Ljubljana||Ligue slovène ||15||24||9||33||49||5||7||1||8||0
|-
|2003-2004 ||Graz 99ers ||OËL ||37||32||15||47||26||3||2||1||3||6
|-
|2004-2005 ||Krefeld Pinguine ||DEL ||46||14||13||27||20||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2004-2005 ||Vienna Capitals ||OËL ||   ||   ||   ||   ||  ||1||1||1||2||0
|-
|2004-2005 ||HK Jesenice ||Ligue slovène || 6||5||5||10||0|| || || || || 
|-
|2005-2006 ||Krefeld Pinguine ||DEL ||36||13||15||28||51||3||0||1||1||4
|-
|2006-2007 ||Krefeld Pinguine ||DEL ||46||19||20||39||42||2||2||0||2||0
|-
|2007-2008 ||Graz 99ers ||EBEL||35||17||20||37||32||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 ||HC Ambri-Piotta ||LNA||2||0||0||0||2||   ||   ||   ||   ||  
|-
|2008-2009 ||Graz 99ers ||EBEL|| 30||9||9||18||22|| || || || || 
|- 
| 2009-2010 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 30|| 4|| 14|| 18|| 24|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||HC Fassa || Serie A|| 7|| 2|| 5|| 7|| 4|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2010-2011 || HDD Olimpija Ljubljana 2 || Slohokej Liga || 24|| 28|| 36|| 64|| 52|| 8|| 12|| 10|| 22|| 8
|-
| 2010-2011 || HDD Olimpija Ljubljana 2 || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 6|| 2|| 8|| 2

Références 

Naissance en avril 1975
Naissance à Jesenice
Joueur international slovène de hockey sur glace
Entraîneur slovène de hockey sur glace
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HK Jesenice
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Vienna Capitals
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du HC Fassa
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Attaquant de hockey sur glace